A Kungstorget (LITERALMENTE Praça do Rei) é uma praça do centro histórico da cidade de Gotemburgo, na Suécia. É neste local que está colocado desde 1848 o maior mercado diário de rua da cidade, oferecendo aos visitantes legumes, carne, manteiga, queijo, etc....

Locais importantes na praça Kungstorget 
 Edifício do mercado Saluhallen
 Cinema Biopalatset

Ver também
 Saluhallen

Gotemburgo
Praças de Gotemburgo
Praças da Suécia